Николай Григорьевич Высотский (—1911?) — русский -, директор ряда гимназий, .

Биография
Родился  года; происходил из мещанского сословия. Учился в пансионе Р. И. Циммермана (1857 — ок. 1861). В 1868 году со степенью кандидата окончил  — ученик Герье.

В 1872—1874 годах стажировался за казённый счёт за границей. В службу вступил 9 февраля 1878 года: в 1878—1886 годах преподавал историю в Лазаревском институте восточных языков, а в период 1882—1892 годов был ещё и правителем канцелярии попечителя Московского учебного округа.

С 14 ноября 1892 года по 5 августа 1906 года он был директором Ярославской мужской гимназии; затем «без прошения» переведён в Тульскую гимназию за «сочувствие либерализму»; в 1908—1911 годах был директором 2-й Московской гимназии.

Действительный статский советник с 1 января 1904 года.

Награды:
 орден Святого Станислава 2-й ст. (1896)
 орден Святой Анны 2-й ст. (1901)
 орден Святого Владимира 3-й ст. (1906)

Жена: Александра Александровна Атрыганьева, выпускница Женевской консерватории. У них 5 детей, 4 сына и дочь, в их числе: Николай (школьный учитель, окончил исторический факультет Петербургского университета) и Ольга (1885—1966)— актриса Мейерхольдовского театра.

Примечания

Источник 
 Гушель Р. З. Из истории движения за обновление отечественного образования на рубеже XIX—XX веков // «Математика в высшем образовании» . — 2011. — № 9. — С. 87. — ISSN 1729-5440.

Воспитанники пансиона Циммермана
Преподаватели Лазаревского института восточных языков
Директора 2-й Московской гимназии
Ярославская мужская гимназия
Директора Тульской гимназии